Out for Blood – album Lity Ford
 Out for Blood – album grupy Sadus